Luxorius ou Luxurius est un anthroponyme d'origine latine, probablement dérivé de luxuria (« exubérance, (sur)abondance, excès »), et notamment porté par :

ordre chronologique
 Luxorius (mort en 304), soldat romain, martyr et saint de l'Église catholique ;
 Luxorius (fl. ca. 520), poète latin, actif à Carthage.

Notes et références 

Homonymie de nom romain
Homonymie de prénom